это японская Поп-рок/Альтернативный рок-группа, основанная в 2003 и заключившая контракт с независимым лейблом Loop Ash. Группу характеризуют как Oshare kei, что является частью направления Visual kei. Коллектив выпустил несколько альбомов.

История 
Группа An Cafe основана в мае 2003 года. Первоначально участниками группы были Мику, Канон и Бо, к которым позже присоединился Тэруки, незадолго до того покинувший свой предыдущий коллектив, Feathers-Blue. В первый год группа пела вживую и не записывала песни.

В 2004 году An Cafe выпустили свои первые записи и заключили контракт с Loop Ash. Их первая запись «Candyholic» вышла в марте и достигла второго места в рейтинге Oricon (рейтинг для записей сделанных независимыми компаниями). Группа продолжила давать концерты и записывать свои песни, в том числе их первый альбом Shikisai Moment вышедший в 2005 году. Второй альбом Magnya Carta (обыгрывается слово «Магна Карта») вышел в 2006.

В 2007 году группа анонсировала своё первое выступление за пределами Японии «Project A-Kon». Это было сделано после того как группу покинул гитарист Бо. Последнее выступление с Бо состоялось 30 апреля 2007 года и было включено в DVD под названием Hibiya On *The* o New Sekai. После того как Бо покинул группу, было объявлено о двух новых участниках: Такуя должен был заменить Бо как гитарист, а также к группе должен присоединиться Юки. Первым синглом, выпущенным новым составом, стал «Kakusei Heroism», затем последовал «Ryuusei Rocket». В конце 2007 года An Cafe анонсировали свой первый зарубежный тур, который состоялся в Европе в 2008 году.

В начале 2008 года An Cafe анонсировали свой новый сингл, «Cherry Saku Yuuki!!», а также новый альбом, Gokutama Rock Cafe, который вышел 9 апреля 2008 года.
Летом 2008 года стартовал специальный проект группы, посвященный её 5-летнему юбилею. Грандиозный финал состоялся в самом большом зале за всю историю группы — Tokyo Big Sight. Поздравить группу в тот день пришло около 6 тысяч человек.

11 марта 2009 года An Cafe выпустили сингл «Aroma» и последний концертный DVD AN CAFE «Live Cafe Tour '08 Nyappy Go Around The World». Релизы состоялись в самый разгар второго мирового тура группы, который охватил 4 континента всего за месяц.
13 марта 2009 года вышел новейший EP группы «Harajuku Dance Rock».

Готовится новый четвёртый альбом под названием «BB Parallel World», который должен появиться 9 сентября 2009 года в Японии и 2 октября в Европе. В альбом войдут треки «Aroma», «Summer Dive» и «Natsu Koi ★ Natsu GAME», а также восемь других песен.

В 2010 году An Cafe приостановили свою деятельность. Последний концерт перед творческой паузой состоялся в арене Ниппон Будокан 4 января 2010.

Совсем недавно Мику, вокалист An Cafe, выпустил свой собственный фотобук, в который вошли и многие личные фото артиста. Сам автор провел презентацию этой книги и ответил на многочисленные вопросы на автографсессии в LAFORET.

1 апреля 2012 года на японском сайте yattar japan An Cafe объявили о своем возвращении. Летом они планируют концерты и выпуски новых песен. Так же был обновлен официальный сайт группы https://web.archive.org/web/20080925112128/http://www.ancafe-web.com/

Поддержка 
An Cafe на протяжении долгого времени поддерживали популярный японский бренд Sex Pot Revenge, так как их часто видят в одежде этого лейбла. Они также появились на обложке бесплатного журнала V!nyl Syndicate, которым владеет эта компания. В 2008 году вокалист Мику вёл программу Volume 2 of Visual Kei DVD Magazine вместе с талисманом журнала — Biju.

Международное признание 
An Cafe были успешными не только в Японии, но также Европе, континентальной Азии (Корея, Китай), Аргентине, Бразилии и США. В 2008 году группа посетила Финляндию, Швецию, Германию, Францию, Англию и Испанию во время европейских гастролей «Live Cafe Tour '08 — Nyappy go around the world». Они дали 10 концертов в 6 странах, 5 из которых прошли в Германии.

Осенью 2008 года состоялся национальный тур группы «Nyappy go around love&gan» в честь пятилетия группы.

В ноябре 2008 года An Cafe подтвердили своё намерение отправиться в турне по Южной Америке в марте-апреле 2009. Американское турне по трем городам Калифорнии запланировано на апрель. Группа также собирается снова посетить Европу в марте 2009, запланировано 10 концертов в следующих странах, по 2 в Финляндии, Германии и Франции, по одному в Швеции, Англии, Испании и России (Москва).

Участники 
 Мику (, настоящее имя Акихару Цукияма (), род. 5 января 1984 года в Нагасаки) — вокалист.
 Такуя (, настоящее имя Такуя Нугуиси (), род. 9 февраля 1988 года в Вакаяме) — гитарист.
 Канон (, настоящее имя Синъя Сано (), род. 5 июля 1984 года в Тибе) — бас-гитарист.
 Юки (, настоящее имя Юки Такахаси (), род. 29 августа 1986 года в Кагосиме) — клавишник.
 Тэруки (, настоящее имя Тэруки Нагата (), род. 8 декабря 1981 года в Сендае) — барабанщик.

Бывшие участники 
 Бо (, настоящее имя Кадзухико Сайто (), род. 16 сентября 1983 года в Токио) — гитарист.

Дискография

Альбомы

Синглы

DVD

Статьи

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Японии
Visual kei
Поп-панк-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Группы альтернативного рока